

Personen 
 Battista Farina, Italiaans ontwerper, oprichter van Pininfarina
 Corrado Farina, Italiaans filmregisseur, scenarioschrijver en auteur
 Dennis Farina, Amerikaans acteur
 Frank Farina, Australisch voetbalcoach en voormalig profvoetballer
 Giuseppe Farina, Italiaans autocoureur
 Johann Maria Farina, parfumeur en uitvinder van eau de cologne
 Raffaele Farina, Italiaans geestelijke en kardinaal van de Katholieke Kerk

Overig 
 Farina (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Stabilimenti Farina, een voormalig Italiaans design- en carrosseriebedrijf